Strandby eller Strandbyn kan syfta på:

 Strandby, Frederikshavns kommun – en ort i Region Nordjylland, Danmark
 Strandby, Vesthimmerlands kommun – en ort i Region Nordjylland, Danmark
 Strandby, Pargas stad – by i Pargas stad, Egentliga Finland 
 Strandby, Oravais kommun – del av kyrkbyn i Oravais kommun, Österbotten
 Strandbyn, Harjumaa – by på Stora Rågö i Estland 
 Strandbyn, Läänemaa – by i Lääne-Nigula kommun i Estland